Забуковє — поселення в общині Войник, Савинський регіон, Словенія.
 Забуковє — поселення в общині Крань, Горенський регіон, Словенія.
 Забуковє — поселення в общині Шентруперт, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Забуковє-над-Севницо — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон, Словенія.
 Забуковє-при-Ракі — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія.